Les vivres sont :

 la nourriture, d'une façon générale, les aliments qui permettent de vivre (exemple : le vivre et le couvert = la nourriture et le logement) ;
 la nourriture qui sert à l'alimentation humaine, considérée généralement du point de vue de la quantité. (exemple : rationner les vivres) ;
 à l'armée, la nourriture destinée aux hommes ;
 dans la marine, les vivres frais sont la nourriture achetée aux escales ; les vivres sont conservés dans la cambuse, dite « soute à vivres ».

Alimentation